Botija kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Botija (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Botija (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar